La passada (pas / enjambée, en portugais), ou passada de pé (litt. "pas de pied"), est un mouvement de déplacement ou d'esquive en capoeira qui consiste à faire quelques pas légers vers l'arrière en croisant les jambes.

Voir aussi 
 Capoeira
 Liste des mouvements de capoeira
 

Mouvement de capoeira